

Localidades

La Rambla (Barcelona), um tipo de rua larga e com grande movimentação de pedestres típica da Espanha.
La Rambla (Córdoba), um município da Espanha na província de Córdoba, comunidade autónoma da Andaluzia
Ou ainda:
Estação La Rambla, uma estação da Linha 7 do Metro de Madrid.

Desambiguações de topônimos